Miejscowości w USA:
 Redfield – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Redfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Redfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Redfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Redfield – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Redfield – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Nacogdoches

Gminy w USA:
 Redfield (ang. Redfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Redfield (ang. Redfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
Osoby o  nazwisku Redfield:
 Alfred C. Redfield (1890–1983) – amerykański oceanograf 
 Alfred G. Redfield (1929–2019) – amerykański biofizyk i bioinformatyk
 William Redfield (strona ujednoznaczniająca)